Le Royaume d'Osiris est un roman écrit par Évelyne Brisou-Pellen en 2011.

Références

Lien externe 
 Site de l'auteur

Œuvre d'Évelyne Brisou-Pellen
Roman d'aventures français
Roman français paru en 2011